Le qualificazioni del singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Monte Carlo Rolex Masters  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (ultimo turno)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Dudi Sela (primo turno)
 Nicolas Devilder (ultimo turno)
 Thomaz Bellucci (primo turno)
 Óscar Hernández (Qualificato)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

 Michail Južnyj (ultimo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Alberto Martín (Qualificato)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Andreas Beck (Qualificato)
 Pablo Andújar (ultimo turno)
 Potito Starace (primo turno)

Qualificati 

 Flavio Cipolla
 Alberto Martín
 Fabio Fognini
 Andreas Beck

 Nicolás Lapentti
 Óscar Hernández
 Kristof Vliegen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2009
ATP World Tour 2009